Wahlkreis 137 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 137
 Landtagswahlkreis 137